José Joaquín Pérez puede hacer referencia a las siguientes personas:

 José Joaquín Pérez Mascayano (1801-1899): presidente de Chile de 1861 a 1871.
 José Joaquín Pérez Matos (1845-1900): poeta dominicano, considerado uno de los máximos representantes del romanticismo de su país.
 José Joaquín Pérez Budar (1851-1931): sacerdote mexicano autodenominado como Patriarca de la iglesia católica apostólica mexicana.
José Joaquín Pérez Orrantia (1860-1937): político y banquero colombiano, primer gerente del Banco de la República.